El Aeropolis 2001 fue un edificio alto propuesto de 500 pisos sobre la bahía de Tokio en Japón, previsto por Obayashi Corporation. Con una altura de 2,001 metros (6,565 pies), la gigantesca estructura habría sido aproximadamente cinco veces más alta que el antiguo World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

El Aeropolis 2001 fue propuesto en el año 1989, en medio de una serie de proyectos similares para edificios increíblemente grandes. Todos fueron propuestos durante la burbuja japonesa de precios de los activos, que finalizó a principios de los años noventa. 
Según un artículo de 1995, la corporación todavía tenía planes para la estructura, y dio una altura propuesta de 2,079 metros (6,821 pies).

En el momento en que propuso Aeropolis 2001, Obayashi Corp. también propuso construir una ciudad en la luna para 2050.
Los periódicos han informado poco sobre cualquiera de las propuestas desde 1995.

Los detalles propuestos 
Los periódicos informaron que los planes exigían que el edificio tuviera 500 pisos con capacidad para más de 300,000 habitantes que trabajan y 140,000 residentes. Se esperaba que la estructura fuera de uso mixto, incluidos restaurantes, oficinas, apartamentos, cines, escuelas, hospitales y oficinas de correo. Habría ofrecido once kilómetros cuadrados de superficie.

Un elevador de transporte, con 300 asientos, habría pasado de la planta baja a la planta superior en 15 minutos, y se detuvo en cada piso 40. La propuesta exigía que la torre fuera totalmente sostenible y con aire acondicionado.

Véase también 
Arcología
Torre Biónica
Arquitectura biónica
Sky City 1000
X-Seed 4000
Sky Mile Tower

Referencias

Enlaces externos 
Aeropolis 2001

Rascacielos de Japón
Edificios y estructuras de Tokio
Rascacielos cancelados sobre 1 000 metros